Удальцов Іван Дмитрович (1885—1958) — радянський юрист і економіст, ректор Московського державного університету (1928—1930).
 Удальцов Іван Іванович (1918—1995) — надзвичайний і повноважний посол СРСР у Греції, директор Інституту слов'янознавства АН СРСР. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1971—1976 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 9-го скликання.
 Удальцов Олександр Дмитрович (1883—1958) — російський радянський історик, член-кореспондент АН СРСР.
 Удальцов Олександр Іванович (* 1951) — російський дипломат, посол в Латвії (1996—2001), посол в Словаччині (2005—2010).
 Удальцов Олексій Іванович (1909—1987) — депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Удальцов Сергій Станіславович (* 1977) — російський лівий політичний діяч, лідер руху «Авангард червоної молоді».
 Удальцов Юхим Григорович (1922—1973) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
російські прізвища